Davide Pavia ist ein ehemaliger italienischer Autorennfahrer.

Karriere als Rennfahrer 

Davide Pavia war in den 1980er-Jahren als Fahrer aktiv. Er bestritt Rennen zur Sportwagen-Weltmeisterschaft und war 1984 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start. Gemeinsam mit Guido Daccò und Almo Coppelli beendete er das Rennen auf einem Alba AR2 an der 19. Stelle der Gesamtwertung.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Davide Pavia bei Racing Sports Cars

Rennfahrer (Italien)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Italiener
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann